Анджей Тенчинський:

 Анджей Тенчинський (краківський воєвода) (†1588)
 Анджей Тенчинський (теребовлянський староста) (†1536)
 Анджей Тенчинський (рогатинський староста)
 Анджей Тенчинський (стрийський староста) (†1613) — каштелян віслицький, каштелян белзський, староста стрийський.

Тенчинські
Сторінки зі списками однофамільців-тезок